Balthasar-Neumann-Straße steht für:

 Balthasar-Neumann-Straße (Gößweinstein), siehe Liste der Baudenkmäler in Gößweinstein #Gößweinstein
 Balthasar-Neumann-Straße (Kitzingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Kitzingen #Etwashausen
 Balthasar-Neumann-Straße (Michelau im Steigerwald), siehe Liste der Baudenkmäler in Michelau im Steigerwald #Michelau im Steigerwald
 Balthasar-Neumann-Straße (Trier), siehe Paulinstraße (Trier) #St. Paulin mit Balthasar-Neumann-Straße
 Balthasar-Neumann-Straße (Werneck), siehe Liste der Baudenkmäler in Werneck #Werneck
 Balthasar-Neumann-Straße (Wiesentheid), siehe Ensemble Schloss Wiesentheid #Balthasar-Neumann-Straße, Neßtfellplatz

Siehe auch:
 Balthasar-Neumann-Promenade